Molekulska formula -{C11H9N3O}- se može odnositi na:

 3-Piridilnikotinamid
 4-Piridilnikotinamid